Il singolare del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Björn Phau che ha battuto in finale Simon Greul 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (primo turno)
 Björn Phau (Campione)
 Hyung-Taik Lee (semifinali)
 Simon Greul (finale)

 Danai Udomchoke (primo turno)
 Łukasz Kubot (semifinali)
 Melle Van Gemerden (primo turno)
 Kristian Pless (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2005